Сакская волость:
 Сакская волость — территориальная единица в Павилостском крае Латвии;
 Сакская волость — бывшая административно-территориальная единица в Евпаторийском уезде Таврической губернии Российской империи.